Фрессеннві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний захід від Парижа, 55 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 988 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2258,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фрессеннвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фрессеннвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма